Zombie Night – film direct-to-video canadese del 2003 diretto da David J. Francis.
 Zombie Night 2: Awakening – film canadese del 2006 diretto da David J. Francis, sequel del precedente Zombie Night.
 Zombie Night – film per la tv statunitense del 2013 diretto da John Gulager. 
 Zombie Nightmare – film canadese del 1987 diretto da Jack Bravman.